Diereza – rodzaj cezury
 Diereza – znak diakrytyczny
 Diereza – pokrywanie się granicy wyrazu z granicą stopy akcentowej